Эта статья о деревне, о монастыре есть статья Александрова Чудова пустынь.
 

Алекса́ндрова Пусты́нь — деревня в Михайловском сельском округе Волжского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области .

Деревня — самый южный населённый пункт Волжского сельского поселения. Автомобильная дорога, идущей от центра сельского округа Михайловского на Александрову Пустынь, уходит в южном направлении и выходит на правый берег Черёмухи напротив Нового Гостилова.  По этой дороге — деревня последний населённый пункт Волжского сельского поселения, далее начинается Большесельское сельское поселение . Александрова Пустынь — конечный пункт пригородного автобуса из Рыбинска. Деревня возникла как поселение при одноимённом монастыре. 

В селе находится церковь Святой Троицы, построенная в 1678 г.  и  здание Николо-Задубровского земского училища, построенное в 1904 г. Они объявлены памятниками истории и культуры Рыбинского района.  

Почтовое отделение Семенники обслуживает в деревне Александрова Пустынь 7 домов .

Население 

На 1 января 2007 года в деревне числился 1 постоянный житель.

Примечания 

 

Населённые пункты Волжского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области